Суперлига 2021 — 30-й сезон высшего дивизиона в системе женских футбольных лиг России. Сезон начался 13 марта 2021 года и завершился 20 ноября 2021 года. Чемпионский титул за четыре тура до конца турнира завоевал московский Локомотив.

Предсезонные матчи 
 предсезонные матчи команд, заявленных в суперлигу

Превью 
В феврале все участники суперлиги прошли лицензирование клубов. Старт чемпионата России был 13 марта, а завершение сезона запланировано на вторую половину ноября.

В сезоне 2021 приняли участие 10 российских клубов: «Звезда-2005», ЦСКА, «Локомотив», «Рязань-ВДВ», «Зенит», «Краснодар», «Енисей», «Чертаново» и новички Суперлиги: «Ростов» и «Рубин».

Это третий чемпионат с участием 10 команд. В обоих предыдущих (1997 и 2002) чемпионатах:
 чемпион не проиграл ни одного матча;
 вице-чемпион имел 3 ничьи и 1 поражение;
 бронзовым призёром становилась одна и та же команда — «Рязань-ВДВ».

19 февраля опубликован европейский рейтинг российских клубов (25 марта вышел уточнённый Рейтинг УЕФА, где добавлены «осенние» баллы ЦСКА и ассоциации в целом).

Сводная статистика участников
Игры в высшем дивизионе по состоянию на 1 марта 2021

Регламент 

Формат
5 марта был объявлен Регламент Чемпионата

Чемпионат России 2021 проводился по принципу «каждый с каждым» (дома и в гостях). Чемпионат прошел в 3 круга, команды сыграли 27 туров. В совокупности было сыграно 135 матчей.

Открытие сезона состоялось 8 марта, в Нижнем Новгороде, матчем на Суперкубок России по футболу среди женщин между чемпионом России прошлого года ЦСКА и обладателем Кубка России-2020 столичным «Локомотивом» (счёт 0:1).

Команда ставшая Чемпионом должна была получить право участия в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 годов, но 28 февраля 2022 года российские футбольные клубы и национальные футбольные сборные России были отстранены от турниров ФИФА и УЕФА . Команда занявшая последнее место не выбыла, так как с сезона 2021/22 меняется схема лицензирования российских мужских клубов. Для получения лицензии РФС они в обязательном порядке должны будут иметь женскую команду. Это в полной мере относится к клубу «Крылья Советов» временно выступающему в ФНЛ, однако клуб близок к тому, чтобы вернуться в элиту двумя командами: мужской и женской. В 2019 году были созданы женские «Крылья Советов» — команду возглавила прославленная Галина Комарова. Самарчанки в октябре 2020-го выступили в турнире Первой лиги, обыграв молодежные составы ЦСКА (1:0) и «Локомотива» (4:2).

7 марта 2021 опубликован календарь игр в Суперлиге.

 Места проведения соревнований

Список легионеров и футболисток других государств, имеющихся в заявках клубов
Согласно принятым законам Союзного государства: Легионер - Футболист (игрок), не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан и/или Республики Киргизия по футболу в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА (статья 1). Общее количество Легионеров в составе команды не более 10 (п. 12.13.). В ходе матча в составе каждой из команд на поле одновременно могут находиться не более 5 (п. 15.8.).

Из белорусской команды «Минск» в российский чемпионат перешло 7 футболисток. Дебютанток суперлиги - 21.

Официальные представители

Тренерские изменения

События турнира 

13 марта турнир стартовал с матча «Енисея» с бронзовым призёром «Звезда-2005», в этом матче лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата Олеся Курочкина не смогла реализовать 11-ти метровый удар. Во втором матче действующий чемпион ЦСКА не сумел сломить сопротивление «Ростова», новичка и самой закрытой команды суперлиги, которая не провела ни одного предсезонного спаринга (только двухсторонние матчи), а через просмотры прошло большое количество игроков. Оба матча завершились 0:0.

14 марта в чемпионат вступил главный претендент на звание чемпиона «Локомотив», который начал турнир с акции для болельщиков — фотосессия с завоеванными Кубком и Суперкубком России. Сам матч запомнился: быстрым голом, эмоциональным тренером «Краснодара», за что он в итоге и получил жёлтую карточку, удалением вратаря гостей и незабитым пенальти (Кожниковой).

По итогам 1 тура (13—14 марта) 24 футболистки провели первые матчи в Суперлиге.
 «Енисей» (1): Елена Брусова (18 лет)
 «Звезда-2005» (3): Валерия Белая (22), Таисия Нестеренко (30), Елизавета Сергейчик (23)
 «Зенит» (4): Габриэла Гживиньска (25), Ана Диаш (23), Юлия Слесарчик (26), Анастасия Шуппо (23)
 «Краснодар» (1): Яна Воробьёва (21)
 «Ростов» (2):  Лилия Мызникова (25),  Анна Пешкова (18)
 «Рубин» (11): Марина Андреева (21), Ксения Бондарева (21), Зайнаб Ибрагимова (25), Лиана Котельникова (20), Юлия Люкина (20), Нигяр Мирзалиева (18), Софья Неверова (18), Ольга Несветаева (20), Нурия Нуриманова (19), Снежана Степанова (17), Яна Шолгина (17)
 «Рязань-ВДВ» (2): Ксения Кубичная (22), Полина Шатиленя (25)

18 марта РФС, совместно с болельщиками, определил лучший гол 1 тура, который забила Ксения Алпатова из клуба «Рязань-ВДВ».

По итогам 2 тура (20—21 марта) первые матчи (7 футболисток) в Суперлиге провели:
 «Звезда-2005» (1): Наталья Воскобович (27 лет)
 «Локомотив» (1): Суллен Серра Роча (29)
 «Рубин» (1): Анеля Кадикова (20)
 «Рязань-ВДВ» (1): Тияна Матич (25)
 «Чертаново» (1): Олеся Березанская (16)
 ЦСКА (2): Вероника Ермакова (16), Даяна Кишмахова (17)

По итогам 3 тура (27 марта) первые матчи в Суперлиге провели: Валерия Хохлова (22 года, «Ростов»), Виктория Тихон (19, «Рязань-ВДВ») и Полина Шатилова (19, «Рубин»).

31 марта последняя дата для точечного усиления команд — на эту дату назначено закрытие трансферного окна в Суперлиге. ЦСКА усилился Тияной Янкович и Викторией Шкода. «Енисей» пригласил Татьяну Эводо Экого. «Рязань-ВДВ» —Дарья Еременкова из «Медика».

3 апреля на стадионе «Солидарность Арена» после матча «Крылья Советов»—«Текстильщик» состоялась презентация женской команды «Крылья Советов». Команда заявляется в первый дивизион (задача занять место не ниже второго, с прицелом на последующий выход в Суперлигу) и участвует в 1/32 Кубка России.

6 апреля состоялся товарищеский  матч «Чертаново» — «Локомотив» (1:2).

10 апреля клуб «Химки» совместно с «УОР-2» (Звенигород), выступавшим в 2020 в первой лиге, объявил о создании женской команды «Химки-УОР».

По итогам 4 тура (18 апреля) первый матч в Суперлиге провела американка Кайлан Уиллиамс (22 года, «Локомотив»).

19 апреля стало известно, что временно выступающий в ФНЛ клуб «Нижний Новгород», близкий к тому, чтобы вернуться в элиту создал женскую команду, необходимую для получения лицензии РФС. Женская команда заявляется в первую лигу и в 1/16 финала (2 июня) Кубка России проводит матч против команды «Крылья Советов».

По итогам 5 тура (24 апреля) первый матч в Суперлиге провели: Алина Шкалова (16 лет, «Чертаново»), Виталина Родионенко (16 лет, «Ростов») и Арина Жукова (19 лет, «Рубин»).

По итогам 6 тура (1 мая) первый матч в Суперлиге провела Диана Захарова (15 лет, «Чертаново»).

По итогам 8 тура (14 мая) первый матч в Суперлиге провела Мария Барвинок (15 лет, «Чертаново»).

15 мая стартовала Молодежная лига Суперлига U20. В соревнованиях принимае участие 8 молодежных команд клубов Суперлиги: «Локомотив», ЦСКА, «Чертаново», «Енисей», «Звезда-2005», «Краснодар», «Зенит» и «Рязань-ВДВ».

22 мая состоялся последний официальный матч на «РЖД Арена» между «Локомотив» и ЦСКА.

По итогам 9 тура (22 мая) первый матч в Суперлиге провела 15-летняя Полина Сёмина из Чертаново и сразу отметилась забитым голом, а неделей ранее активно поучаствовала в разгроме молодёжки «Зенита» (2 гола и 2 передачи).

22 мая определился Чемпион I круга и весенней стадии чемпионата — «Локомотив».

Матч 10 тура «Рубин»—«Ростов» перенесён с 29 мая на 1 октября, в связи с участием в Кубке России.

По итогам 10 тура (29 мая) первый матч в Суперлиге провела Тияна Янкович (25 лет) из ЦСКА и забив гол в ворота Рязань-ВДВ.

По итогам 11 тура (4 июня) первый матч в Суперлиге провели Алина Россова (18 лет) и Алина Лебедева (20 лет) из «Енисея».

По итогам 15 тура (10 июля) первый матч в Суперлиге провела Дарья Головина (16 лет) из «Чертаново».

По итогам 16 тура (17 июля) первый матч в Суперлиге провели:
 «Краснодар» (3): Кристина Алёшина (23 года), Александра Пилигрым (21 год), Елена Становова (20 лет)
 «Ростов» (1): Лиана Юхаева (25 лет)
 «Рубин» (3): Айшан Ахмедова (21 год), Камилла Мамедова (24 года) Вусала Сайфеддинова (21 год)
 ЦСКА (1): Невена Дамьянович (28 лет)

По итогам 17 тура (31 июля) первый матч в Суперлиге провели Айсун Алиева (23 года) и Кристина Хайрулина (29 лет) из «Рубина».

По итогам 18 тура (7 августа) первый матч в Суперлиге провела Арина Ханова (21 год) из «Краснодара».

По итогам 19 тура (26 августа) первый матч в Суперлиге провели:
 «Краснодар» (1): Вероника Миляева (18 лет)
 ЦСКА (2): Ш'Найа Гордон (24 года), Франциска Ордега (27 лет)
 «Чертаново» (1): Милена Кривошеенко (16 лет)

По итогам 20 тура (4 сентября) первый матч в Суперлиге провела Юлия Воротынцева (16 лет) из «Краснодара».

По итогам 21 тура (25 и 26 сентября) первый матч в Суперлиге провели Анастасия Вишневецкая (20 лет) из «Краснодара» и Алёна Родыгина (24 года) из «Ростова».

В матче 23 тура «Звезда-2005» - «Енисей» (16 октября) Олесей Курочкиной был забит самый быстрый гол в истории Мирового Женского Футбола - на 9.31 секунде.

16 октября после выигрыша у «Краснодара» в матче 23 тура со счётом 3:0, «Локомотив» обеспечил себе чемпионский титул за 4 тура до конца чемпионата.

По итогам 24 тура (30 октября) первый матч в Суперлиге провели Ксения Сергиенко (23 года) из «Енисея» и Ксения Коноваева (16 лет) из «Рязани-ВДВ».

По итогам 25 тура (6 ноября) первый матч в Суперлиге провели Ксения Долгова (16 лет) из «Локомотива» и Любовь Овсяникова (16 лет) из «Зенита».

По итогам 26 тура (13 ноября) определились призёры Чемпионата. Серебряные медали завоевали футболистки ЦСКА, бронзовые «Зенита». 
Первый матч в Суперлиге провели Ксения Каурова (17 лет) из «Локомотива» и Анна Фомичёва (23 года) из «Рязани-ВДВ».

По итогам 27 тура (20 ноября) первый матч в Суперлиге провели Алина Габайдуллина (24 года) из «Рубина» и Виолетта Исайкина (17 лет) из «Рязани-ВДВ».

 достижения команд в чемпионате
  забитый «Локомотивом» в высшем дивизионе (Нелли Коровкина в матче «Локомотив»—«Краснодар» 3:0, 14 марта);
  команды «Звезда-2005» в высшем дивизионе (в матче «Рубин»—Звезда-2005» 0:1, 27 марта);
 1 гол забитый «Ростовом» в высшем дивизионе (Анна Пешкова в матче «Рязань-ВДВ»—«Ростов» 4:1, 17 апреля);
 1 гол забитый «Рубином» в высшем дивизионе (Татьяна Долматова в матче «Рубин»—«Краснодар» 1:3, 24 апреля);
 1 победа команды «Ростов» в высшем дивизионе (в матче «Ростов»—«Рубин» 1:0, 1 мая);
  забитый «Чертаново» в высшем дивизионе (Алёна Андреева (первый гол) в матче «Звезда-2005»—«Чертаново» 1:2, 1 мая);
  пропущенный «Рязань-ВДВ» (Маргарита Широкова) в высшем дивизионе (Алёна Рузина (первый гол) в матче «Локомотив»—«Рязань-ВДВ» 3:0, 7 мая).
 1 победа команды «Рубин» в высшем дивизионе (в матче «Краснодар»—«Рубин» 0:3, 4 июля);

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  •

Потуровая таблица 
клуб занимает место после завершения указанного тура.

Исходы матчей

Статистика чемпионата

Голы 

Голеадоры

Лучшие голы по турам

Лучшие голы круга Суперлиги

Лучший гол Суперлиги 2021

Автоголы

Пенальти

Вратари

Лучшие игроки тура 

 Лучший игрок и тренер месяца

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне: Кристина Машкова («Локомотив») в ворота команды «Краснодар» (14 марта)
 Первый гол с пенальти: Марина Фёдорова («Локомотив») в ворота команды «Чертаново» (21 марта)
 Самый быстрый гол: на 9.36 секунде - Олеся Курочкина («Звезда-2005») в ворота команды «Енисей» (16 октября) - самый быстрый гол в истории Мирового Женского Футбола
 Первый автогол: Эльвира Тодуа (ЦСКА) в матче с командой «Зенит» (8 мая)
 Первое удаление: Татьяна Щербак («Краснодар») в матче с командой «Локомотив» (14 марта)
 Самая крупная победа хозяев (+9): 9:0 в матче Локомотив—«Рубин» (23 июня)
 Самая крупная победа гостей (+7): 0:7 в матче «Енисей»—«Локомотив» (1 мая)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (9): в матче «Локомотив»—«Рубин» (9:0, 23 июня)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (9): в матче «Локомотив»—«Рубин» (9:0, 23 июня)
 Наибольшее количество победных матчей подряд (15): «Локомотив» (с 11 по 25 тур)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (15): «Локомотив» (с 11 по 25 тур)
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (12): «Рубин» (с 1 по 13 тур, с пропуском 10 тура)
 Наибольшее количество проигрышных матчей подряд (12): «Рубин» (с 1 по 13 тур, с пропуском 10 тура)
 Наибольшее количество матчей подряд без пропущенных мячей (9): «Локомотив» (с 1 по 9 тур)
 Наибольшее количество матчей подряд без забитых мячей (8): «Рубин» (с 15 по 21 тур, включая перенесенный матч 10 тура)
 Самый популярный счёт (1:0): 36 раз (% от сыгранных матчей)

Судейство

Молодёжное первенство 
Вновь созданным командам «Ростов» и «Рубин» было разрешено не заявлять молодёжные команды в данное первенство.

Техническое оснащение

Освещение чемпионата 

 Телевидение

Российский футбольный союз реализовал медиаправа на матчи Суперлиги мультиплатформенному оператору «Триколор».

Согласно достигнутым договорённостям компании «Триколор» с телеканалом «78», последний имеет право транслировать домашние матчи клуба «Зенит» в Ленинградской области.

 Публичность клубов

Партнёры 
Официальные партнёры Российского футбольного союза и Чемпионата России 2021 года:  Газпромбанк,  Мегафон,  Новатэк

Примечания 

2021 год в женском футболе

Футбол в России в 2021 году